Вал () се може односити на:
 талас (физика)
 трансверзални талас
 електромагнетски талас
 радио-талас
 микроталаси
 инфрацрвени талас
 видљива светлост
 ултраљубичасти зраци
 рендгенски зраци
 гама-зраци
 лонгитудинални талас
 звук (звучни талас)
 земљотрес (сеизмички талас)
 гравитациони талас
 водени талас

Вал се такође може односити и на:
 Вал, паганско божанство
Вал (река у Холандији), река у Холандији
 Вал (река у ЈАР), река у Јужноафричкој Републици, десна притока реке Орање
 Вал (Алгој), град у њемачкој савезној држави Баварска
 Вал (Белуно)
 Вал (Удине)
 Авнез ан Вал, насеље и општина у северној Француској у региону Горња Нормандија, у департману Приморска Сена која припада префектури Дјеп
 Аркет ан Вал, насеље и општина у јужној Француској у региону Лангедок-Русијон, у департману Од која припада префектури Каркасон
 Бреј ан Вал, насеље и општина у централној Француској у региону Центар (регион), у департману Лоаре која припада префектури Орлеан
 Вал Верди
 Вал д'Изер, насеље и општина у источној Француској у региону Рона-Алпи, у департману Савоја
 Дифенбах о Вал, насеље и општина у источној Француској у региону Алзас, у департману Доња Рајна која припада префектури Селестат Ерштајн
 Конет ан Вал, насеље и општина у јужној Француској у региону Лангедок-Русијон, у департману Од која припада префектури Каркасон
 Фажак ан Вал, насеље и општина у јужној Француској у региону Лангедок-Русијон, у департману Од која припада префектури Каркасон
 Фурно ле Вал, насеље и општина у северној Француској у региону Доња Нормандија, у департману Калвадос која припада префектури Кан
 Шивр Вал, насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија, у департману Ен (Пикардија) која припада префектури Соасон
 Вал Килмер, амерички глумац
 Вал (Рихнов на Књежној), насеље у округу Рихнов на Књежној, Чешка Република
 Вал (Табор), насеље у округу Табор, Чешка Република
 Вал (музичка група), белоруска музичка група

Види још 
 Талас

Германизам